Jako zobecněná hybnost (nebo obecná hybnost, popř. zobecněný nebo obecný impulz) se ve fyzice označuje parciální derivace funkce kinetické energie podle zobecněných rychlostí, tzn.
,
kde  jsou zobecněné souřadnice.

V případě konzervativní soustavy se k vyjádření zobecněné hybnosti používá Lagrangeova funkce 

Prostor  zobecněných hybností se nazývá impulsový prostor.

Související články 
 Fázový prostor
 Teoretická mechanika

Teoretická mechanika